Юрий Иванович Ключников (20 апреля 1963) — футболист, футбольный судья. Воспитанник воронежской футбольной школы. 

Выступал на позиции защитника. Играл за «Сокол» (Саратов), СКА (Ростов-на-Дону), Спартак (Москва), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «КайХа» (Финляндия), ФК «Волгодонск». По ходу карьеры профессионального футболиста более шести лет выступал в составе ФК Ростсельмаш, за клуб играл в 1987—1993 годах и  1994—1995 годах, совокупно провел по разным оценкам около 265 матчей. 

Судейскую карьеру начал в 1995 году. Матчи высшего дивизиона судил с 2000 года. Судья национальной категории.

Примечания

Ссылки 
 Арбитры чемпионата России 2008

Футболисты по алфавиту
Футбольные судьи России
Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Волгодонск»